Tol Galen (sin. Zielona wyspa) – wyspa ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Leżała na Adurancie w Ossiriandzie. Mieszkali na niej Beren i Lúthien, gdy wrócili z Domów Umarłych. Tol Galen była wtedy ośrodkiem Dor Firn-i-Guinar (sin. Kraju Żyjących Umarłych).

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fikcyjne wyspy
Geografia Beleriandu